Dalembertia är ett släkte av törelväxter. Dalembertia ingår i familjen törelväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Törelväxter
Dalembertia